Duarte Costa ist der Name folgender Personen:

 Duarte da Costa († 1560), portugiesischer Kolonialverwalter und Diplomat
 Carlos Duarte Costa (1888–1967), brasilianischer Bischof
 José Duarte Costa (1921–2004), portugiesischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge 
 José Manuel Duarte da Costa (* 1961), portugiesischer Brigadegeneral